Henriette de Nevers peut faire référence à :
Henriette de Nevers (1542-1601), fille de François , duc de Nevers et comte de Rethel et de Marguerite de Vendôme, épouse de Louis IV de Nevers ;
Henriette de Nevers (1571-1601), fille de la précédente et de Louis IV de Nevers, épouse d'Henri de Lorraine, duc de Mayenne et d'Aiguillon.

Homonymie dynastique